Une colline est une petite élévation de terrain dont les pentes sont douces et arrondies.

On retrouve ce terme dans :

 Colline, un roman de Jean Giono
 Colline N29, Deux collines N26 et Collines N25, des hiéroglyphe de l'Égypte antique
 Colline du crack, un campement de trafic de drogue situé dans le nord de Paris

Voir aussi